Bubon hypoleucus är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Daniel Friedrich Meisner. Bubon hypoleucus ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hypoleucus